Села:
 Бондурівка — Вінницька область, Вінницький район
 Бондурівка — Вінницька область, Гайсинський район